

Маунтен-Лейкс — місто, штат Нью-Джерсі
 Маунтен-Лейкс — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир